Kale može značiti:

 Kale (mjesec), mali jupiterov satelit, otkriven 2001. godine
 Kale (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Kale (kupus), vrsta kupusa (Brassica oleracea)
 Kale (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic, BiH
 Kale (Skoplje), tvrđava u Skoplju, Makedonija
 Kale, naselje u općini Žalec, Slovenija

vidi još
 Tvrtko Kale, hrvatski nogometni vratar